Henry Cabot Lodge kan syfta på bland andra:

 Henry Cabot Lodge den äldre (1850-1924), amerikansk politiker och historiker
 Henry Cabot Lodge den yngre (1902–1985), amerikansk politiker och diplomat